Tissot si può riferire a diversi soggetti.

Persone 
 Alice Tissot, nata Alice Claire Marie Tissot (1890-1971), attrice francese
 Clément Joseph Tissot (1747-1826), medico francese
 James Tissot (1836-1902), pittore e incisore francese
 Stéphane Tissot (1979), ex sciatore alpino francese

Aziende 
 Tissot, produttore di orologi